Эльфы — волшебный народ в германо-скандинавском и кельтском фольклоре. Их производные в культуре:
 Эльфы (Средиземье)
 Эльфы (D&D)
 Эльфы (Алагейзия)
 Эльфы (Dragon Age)
 Эльдары (Warhammer 40,000)
 Эльфы (Плоский мир)

Техника и вооружение 
 «Эльф» — пистолет-пулемёт украинской разработки.
 «Эльф» — комплект выживания из состава российской боевой экипировки «Бармица» в виде ножа с набором предметов первой необходимости в рукоятке.
 «Эльф» — беспилотный летательный аппарат.
 ВАЗ 1152 «Эльф» — российский концепт-кар электромобиля 1996 года.

Другое 
 Эльф — мутант, персонаж вселенной Marvel Comics.
 «Эльф» — американский комедийный фильм 2003 года.
 «Эльф» — американский фильм ужасов 2017 года.
 Эльф — термин в теории струн, предложенный А. А. Мигдалом.
 Эльф — вид электрических разрядов в верхних слоях атмосферы, подобие молнии.
 Сыч-эльф — мелкая сова родом из Северной Америки.
 Эльф — графический редактор электротехнических схем и чертежей.

Примечания

См. также 
 Elf
 Тёмные эльфы